Pirozynskiella är ett släkte av svampar. Pirozynskiella ingår i divisionen sporsäcksvampar och riket svampar.

Källor

Sporsäcksvampar
Pirozynskiella